

Patronyme 
Høj peut désigner :
 Frank Høj (1973-), un coureur cycliste danois.

Voir aussi 
 Klekkende Høj, une tombe mégalithique se trouvant sur l'île de Møn au Danemark